Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehn ist der Titel von:

 Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh’n, Schlager aus dem Jahr 1929
 Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehn (Film), deutscher Schlagerfilm aus dem Jahr 1961